Cipar natupa na Olimpijskim igrama 1980. Svoje prvo i zasada jedino odličje Cipar je osvojio u Londonu 2012. godine. Srebrno odličje za Cipar osvojio je Pavlos Kontides u jedrenju, u klasi laser.

Prvi ciparski športaš na nekim Olimpijskim igrama bio je Anastasios Andreou. On je na prvim modernim igrama 1896. nastupao za Grčku.

Ljetne olimpijske igre

Rezultati na Igrama

Osvajači odličja

Odličja prema športovima

Zimske olimpijske igre

Rezultati na Igrama

Izvori 

 www.olypmic.org - Cipar 

Šport na Cipru
Države na Olimpijskim igrama